Саве́лий Григо́рьевич (Ксавье) Тартако́вер (, Ростов-на-Дону, Область Войска Донского, Российская империя — , Париж, Франция) — русский шахматист, гроссмейстер (1950), один из сильнейших в начале XX века. Шахматный теоретик, журналист и литератор, поэт и переводчик. Доктор права. Его авторству принадлежит термин «гипермодернизм», обобщающий новое течение в шахматной мысли.

Биография 
Родился а в Ростове-на-Дону (Россия), в семье Германа (Григория) Яковлевича Тартаковера, австрийского подданного, и Натальи (Эти-Рухли) Ефимовны Тартаковер. Родители Савелия владели магазином галантерейных товаров «Конкуренция», располагавшегося с 1879 года в доме № 59 на Большой Садовой улице (в доме Игнатенко) и были зверски убиты в ночь на 18 февраля 1911 года во время ограбления в собственной квартире в имении Куксы на Темерницкой улице, № 80 (угол Соборного переулка). Их сыновья к этому времени жили за границей, дочери — в обеих российских столицах.

В 1899—1904 годах учился в гимназии, сначала в Ростове-на-Дону, затем в Женеве (College de Geneve). Одновременно с учёбой на юридическом факультете Венского университета, куда он поступил в 1904 году, знакомится с ведущими мастерами: Карлом Шлехтером, Гезой Мароци и другими.

Уже в 1906 (Нюрнберг) ему удалось взять первый приз в главном из побочных турниров, опередив 50 соперников, и получить звание мастера. Через полгода он разделил с Мароци и Миланом Видмаром 3-5-й призы в международном турнире Венского шахматного клуба. Однако большие надежды, вызванные этими первыми успехами, Тартаковеру было суждено оправдать позже. Ушёл на фронт добровольцем, служил лейтенантом австрийской армии в Галиции. Награждён Крестом «За военные заслуги» 3-й степени с мечами, золотой медалью «За храбрость», серебряной медалью «За храбрость» и Войсковым крестом Императора Карла.

Только после Первой мировой войны он сумел по праву войти в число ведущих шахматистов планеты. Его главными успехами в то время стали: 2-е место в Гааге (1921) и Вене (1922), 1-е место на венском турнире памяти Шлехтера (1923), дележ с Нимцовичем 1-2-го призов в Ниндорфе — Лондоне (1927), 1-е место в Льеже (1930).

В межвоенную эпоху Тартаковер жил в Париже, однако принял в 1918 г. гражданство Польши (хотя даже не знал польского языка). В 1920 году потерял право помощника присяжного поверенного и целиком посвятил себя шахматам. Он дважды становился чемпионом Польши по шахматам (1935, 1937), выступал за польскую сборную на шести шахматных олимпиадах (благодаря чему польская команда пять раз завоёвывала медали). Вторжение Германии на территорию Польши в 1939 г. застало Тартаковера в Буэнос-Айресе на Восьмой шахматной олимпиаде, где вместе с ним выступал за польскую сборную Мигель Найдорф, всегда считавший себя учеником Тартаковера.

13 июня 1933 года на 5-ом «Турнире наций» в Фолкстоне, победив чемпиона мира Александра Алехина, становится членом символического клуба Михаила Чигорина.

Принимал участие во французском движении Сопротивления под именем лейтенанта Картье. В ходе военных действий немолодому уже гроссмейстеру приходилось высаживаться на парашюте в немецкий тыл.

После Второй мировой войны Тартаковер принял французское гражданство, как французский шахматист выиграл в 1949 г. турнир в Вейк-ан-Зее, выступал за Францию на шахматной олимпиаде 1950 г. В том же году Тартаковер был в первой группе шахматистов, получивших учреждённое ФИДЕ звание гроссмейстера.

Тартаковер обладал изумительной работоспособностью и питал слабость к шахматным парадоксам. Часто избирал дебюты, считавшиеся в то время слабыми, чем немало способствовал их развитию. Так, вдохнул новую жизнь в дебют Бёрда и голландскую защиту, экспериментировал с дебютом Сокольского (в партии с Э. Колле, Бардейов, 1926 г.).

Тартаковер был чрезвычайно разносторонней натурой. Будучи доктором права, шахматным мастером и необычайно плодовитым шахматным писателем, он известен, кроме того, как литератор, автор киносценариев и особенно как переводчик русских поэтов на немецкий и французский языки. В 1922 году отдельной книгой в его переводах на русский язык вышла «Антология современной немецкой поэзии», в 1923 году — сборник переводов поэтов немецкого экспрессионизма «Певцы человеческого». В 1923 году вышла его антология «Das russische Revolutionsgesicht» (Образ русской революции, Вена: Verlag Renaissance), включившая помимо прочего выполненные автором немецкие переводы поэзии Александра Блока, Сергея Есенина, Николая Клюева, рассказы Юрия Слёзкина и Семёна Юшкевича. Автор большого числа остроумных афоризмов, например: «Жертвовать лучше фигуры противника».

Помимо переводов, издал два сборника оригинальных стихов — «Несколько стихотворений» (1911) и «Светлое уныние» (1928). Николай Гумилёв счёл его «несомненным поэтом», однако отметил недостаточное владение русским языком. Вышедшая уже в Париже эксцентричная брошюра «Антология лунных поэтов» содержала стихи, подписанные фамилиями известных поэтов задом наперёд (Никшуп, Вотномрел, Нинуб), причём «переводчик с лунных наречий» сам укрылся за столь же прозрачным псевдонимом «Ревокатрат». «Антология» вызвала резкий отзыв Владислава Ходасевича. Пародийную рецензию на этот сборник дал Владимир Набоков. Публиковал также стихи на немецком языке.

Семья 
 Брат — Артур Григорьевич Тартаковер (1888—1914, погиб на фронте под Катовице), выпускник юридического факультета Венского университета, также был шахматистом.
 Сестра — Сильвия Григорьевна Тартаковер (1895—?), была 19 ноября 1940 года приговорена к восьми годам ИТЛ по обвинению в антисоветской агитации, этапирована в Карлаг 7 февраля 1941 года из Бутырской тюрьмы; освобождена 8 марта 1943 года; до ареста работала искусствоведом в московской артели художественных изделий. 
 Сестра — Мария Григорьевна Тартаковер (1899—?), выпускница ростовского отделения училища Императорского русского музыкального общества, с 1918 по 1922 год была актрисой Малого театра. В 1921 году подвергалась репрессиям.

Спортивные результаты

Стихотворные сборники 
 Савелий Тартаковер. Несколько стихотворений. Ростов-на-Дону: Издание Товарищества Печатного и Издательского Дела «Наука и жизнь», 1911. — 56 с.
 Савелий Тартаковер. Антология современной немецкой поэзии. Берлин: Мысль, 1922. — 123 с.
 Певцы человеческого: Хрестоматия немецкого экспрессионизма. Перевёл Савелий Тартаковер. Берлин: Книгоиздательство писателей, 1923. — 125 с.
 Das russische Revolutionsgesicht (Eine Anthologie zeitgenössischer russischer Dichtungen). Стихи и проза в переводах Савелия Тартаковера. Wien: Verlag Renaissance, 1923. — 125 с.
 Светлое уныние. Перевёл с лунных наречий С. Ревокатрат. Париж, 1928. — 59 с.

Примечания

Литература 
 Несколько стихотворений. 1911.
 
 Гроссмейстер-журналист. // «64 — Шахматное обозрение». — 1982. — № 11. — С. 21—23.
 Возможная невозможность. // «64 — Шахматное обозрение». — 1987. — № 4. — С. 24—27.
 К столетию С. Тартаковера. // Шахматы в СССР. — 1987. — № 4. — С. 26—27.

Ссылки 

Шахматисты Польши
Шахматисты Франции
Шахматные теоретики
Шахматные журналисты
Победители шахматных олимпиад
Русские поэты
Поэты Российской империи
Переводчики с немецкого языка
Переводчики поэзии на русский язык
Русские поэты первой волны эмиграции
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Переводчики поэзии на немецкий язык
Переводчики прозы и драматургии на немецкий язык
Переводчики с русского языка
Похороненные на кладбище Пантен